William Smith může být:

 William Smith (geolog) (1769–1839) – anglický geolog
 William Smith (námořník) (asi 1790–1847) – anglický námořník
 William Smith (lexikograf) (1813–1893) – anglický lexikograf
 William Smith (zápasník) (1928–2018) – americký zápasník
 William Smith (herec) (* 1933) – americký herec
 William Alden Smith (1859–1932) – americký senátor; vyšetřoval příčiny ztráty RMS Titanic
 William Eugene Smith (1918–1978) – americký fotožurnalista
 William Henry Smith (1825-1891) – britský podnikatel a konzervativní politik
 William Robertson Smith (1846–1894) – skotský orientalista a evolucionista

podobné jméno
 Willie Smith – více nositelů

Externí odkazy